Lisalara (Lissalara, Lissa-Lara) bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort und Aldeia im Suco Gugleur, siehe Gugleur
 einen Ort und Aldeia im Suco Maubaralissa, siehe Maubaralissa
 einen Ort und Aldeia im Suco Vatuvou, siehe Vatuvou